Барнеби Радж () — исторический роман Чарльза Диккенса, впервые опубликованный в 1841 году. Это был один из двух романов, увидевших свет на страницах еженедельника «Master Humphrey’s Clock» (наряду с «Лавкой древностей»), пятый роман Диккенса по счёту и первый из его исторических романов. Действие «Барнеби Раджа» происходит в 1780 году в Лондоне, во время так называемого бунта лорда Гордона, направленного против католиков. Эта книга оказалась одной из наименее популярных романов Диккенса. Тем не менее в XX веке её по крайней мере трижды экранизировали — в 1911, 1915 и 1960 годах.

Романы Чарльза Диккенса